Цани́с () — греческая фамилия. Известные носители:

  (1955—2012) — греческий адвокат и депутат.
 Цанис, Христос (в монашестве Хризостом; род. 1941) — греческий епископ, митрополит Фивский.